Nethenus bezeichnet
Matthias Nethenus (1618–1686), reformierter Theologe und Professor 
Samuel Nethenus (1628–1707), reformierter Theologe